Live Acoustic (EP de Angra)
Live Acoustic (álbum de Sarah McLachlan)
Live and Acoustic at Park Ave. - de Snow Patrol
Avril Live Acoustic

Desambiguação